I liga 2012/2013 – 65. edycja rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w niej udział 18 drużyn (po 22. kolejce wycofał się ), grając systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się 4 sierpnia 2012 roku, a zakończył 8 czerwca 2013 roku.

Drużyny 

Objaśnienia:
 9. drużyna poprzedniego sezonu –  – wycofała się z rozgrywek, w związku z czym utrzymała się Polonia Bytom.
 ŁKS wycofał się z rozgrywek po 22. kolejce (rozegrał 20 spotkań).

Rozgrywki 
W sezonie 2012/2013 drużyny rozgrywają 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowane będą awansem do Ekstraklasy. Cztery ostatnie zespoły miały spaść do II ligi, jednak w związku z wycofaniem się ŁKS Łódź drużyna ta została przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, zaś do II ligi zostaną relegowane zespoły z miejsc 15–17.

Tabela 

 ||rowspan=13 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach 

Objaśnienia:1ŁKS wycofał się z rozgrywek po 22. kolejce (rozegrał 20 spotkań).

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 wo.
 wo.
 
 
 
 wo.
 wo.
 
 
 wo.
 wo.
 
 wo.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.
 wo.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 wo.

Lider kolejka po kolejce

Stadiony

Sędziowie 
  Artur Aluszyk – Szczecin
  Łukasz Bednarek – Koszalin
  Dawid Bukowczan – Żywiec
  Jarosław Chmiel – Warszawa
  Artur Ciecierski – Warszawa
  Paweł Dreschel – Gdynia
  Mirosław Górecki – Ruda Śląska
  Rafał Greń – Rzeszów
  Grzegorz Jabłoński – Kraków
  Marek Karkut – Warszawa
  Mariusz Korzeb – Warszawa
  Sebastian Krasny – Kraków
  Tomasz Kwiatkowski – Warszawa
  Szymon Lizak – Poznań
  Jacek Małyszek – Lublin
  Michał Mularczyk – Skierniewice (przesunięty do II ligi)
  Erwin Paterek – Świdnik
  Tomasz Radkiewicz – Łódź
  Rafał Rokosz – Katowice
  Piotr Siedlecki – Legionowo
  Łukasz Szczech – Białystok
  Marcin Szrek – Kielce
  Sebastian Tarnowski – Wrocław
  Piotr Wasielewski – Kalisz
  Michał Zając – Sosnowiec
  Mariusz Złotek – Stalowa Wola

Stroje

Strzelcy 
Stan na 8 czerwca 2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Piłki Nożnej

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie